Blind River ist der Name folgender Flüsse:

 Blind River (Huronsee), in Ontario, Kanada
 Blind River (Lake Maurepas), in Louisiana, Vereinigte Staaten
 Blind River (Ōkari Lagoon), in der Region West Coast, Neuseeland

Blind River ist der Name folgender Orte:

 Blind River (Ontario), in Kanada